Дырка:
 Дырка — уменьшительное от дыра, небольшое, часто неровное или неаккуратно проделанное отверстие.
 Дырка — квазичастица, незаполненная валентная связь в кристалле полупроводника, ведущая себя как свободный положительный заряд.
 Дырка в полу — разговорный тип наименования напольного унитаза.

См. также 
 Счётная дырка — вид пары множеств (в математике).
 
 Дырочники — животные
 Дырники — религиозная группа.